Karsdorf oder Carsdorf bezeichnet:

 die Gemeinde Karsdorf im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt
 den Ortsteil Karsdorf (Rabenau), früher Wendischcarsdorf der Gemeinde Rabenau in Sachsen
 den Ortsteil Carsdorf (Wechselburg) der Gemeinde Wechselburg im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
 den Ortsteil Carsdorf (Pegau) der Stadt Pegau im Landkreis Leipzig in Sachsen

Weiterhin existieren:
 Kleincarsdorf, ein Ortsteil der Gemeinde Kreischa in Sachsen
 Obercarsdorf, ein Ortsteil der Stadt Dippoldiswalde in Sachsen
 Karsdorfberg, ein Ortsteil der Gemeinde Rauschwitz in Thüringen

Siehe auch:
 Karsdorfer Störung
 Garsdorf